Swiss Life Select, dříve AWD, patří mezi největší evropské společnosti poskytující privátní finanční poradenství. AWD radí klientům jak v otázkách soukromých investic, tak i v plánování vlastního zaopatření v penzi. AWD se zaměřuje na komplexní poradenství za pomoci nástrojů, jako je privátní finanční strategie. Privátní finanční strategie zahrnuje též koncepty financování bydlení, ochrany příjmů, ochrany majetku a finančního zabezpečení.

Historie 
 
AWD, což je zkratka pro Allgemeiner Wirtschaftsdienst, byla založena roku 1988 v Hannoveru a nyní působí v osmi evropských zemích a to v Německu, Rakousku, Velké Británii, Švýcarsku, České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku.

V Evropě měla skupina AWD v roce 2008 550 poradenských center a zaměstnávala 6009 finančních poradců.

AWD se podle svých interních materiálů údajně hlásí k plné odpovědnosti za poradenství poskytnuté jejími poradci, neboť doporučení investice či rozhodnutí o druhu finančního zabezpečení může mít pro klienta rozsáhlé důsledky a celoživotní dopad. Konkrétní případy odškodnění však nejsou známy, a to ani v tzv. kauze Immofinanz, ve které přišly stovky investorů o značný majetek.

Česká pobočka 
 
Na český trh vstoupila společnost AWD v roce 2005 jako AWD Česká republika s.r.o. se sídlem v Brně. Společnost má pobočky na několika místech po celé ČR.

AWD se stala vítězem dvou testů kvality finančních poradců pořádaných v roce 2008 agenturou Ipsos Tambor a v roce 2010 deníkem MF Dnes.

Hlavním partnerem společnosti je Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity.

AWD Česká republika je zakládajícím členem Unie společností finančního zprostředkování a poradenství.

RENTIA, divize společnosti AWD Česká republika 

RENTIA je divizí společnosti AWD Česká republika a byla založena 1. 6. 2009. Divize se specializuje na soukromé zabezpečení financování penze a s tím související služby v oblasti ochrany příjmů a majetku. Sdílí podporu servisní centrály AWD v Brně. V roce 2010 pro RENTIA pracovalo přes 300 finančních konzultantů v 22 poradenských centrech po celé ČR.

Kritika

Poradci a obchodní zástupci 
V průběhu zapracování obdrží podle údajů německé AWD obchodní zástupci – pokud se k tomu dobrovolně rozhodnou – tzv. „měsíční úhrady“ ve výši zhruba 1500 euro, které znamenají de jure zálohu na provize. Pokud poradce tento obnos nenahospodaří, musí ho vracet. Aby se zabránilo příliš vysokým zpětným pohledávkám ze strany AWD, zavedl podnik interní směrnici, podle které má být záloha na provize vyplacena lineárně podle plánování obratu. Pokud pracovníci nedodrží minimální kritéria, jsou odměňováni čistě na základě úspěšnosti. Úhrada se přitom mění podle úrovně kvality a zkušenosti pracovníka.

Obchodní praktiky AWD vyvinuté strukturou přímého prodeje byly a zůstávají sporné a jako takové jsou dodnes kritizovány německou organizací na ochranu spotřebitelů.

Bývalí spolupracovníci AWD líčili od prosince 2002 do května 2003 na Internetu pod různými doménami své osobní bolestné zkušenosti s tímto koncernem. AWD se nato pokusila právní cestou uzavřít domény awd-aussteiger.de a aussteigerforum.de. Obě stránky již mezitím neexistují. V současnosti vyvíjí aktivitu Verein der ehemaligen AWD-Mitarbeiter (svaz bývalých spolupracovníků AWD).

V minulých letech padlo několik soudních rozsudků s vysokými požadavky na náhradu škody vůči poradcům AWD a samotné organizaci. Jako reakce na to zavedl koncern školení samostatných pojišťovacích a investičních poradců s odbornými obsahy i audio a video tréninkem, které lze v Německu ukončit zkouškou IHK na odborného poradce pro finanční služby a v Rakousku zkouškou u WKO na státního majetkového poradce. Na základě směrnice EU by mělo být uznávané školení v tomto směru povinností uzavřené zkouškou IHK. AWD však dosáhla toho, aby takovou kvalifikaci potřeboval pouze každý desátý v podniku (zvláštní ustanovení AWD).

Podle shodných zpráv velkého počtu dřívějších spolupracovníků je majetková situace většiny poradců AWD velmi špatná. Důvodem je skutečnost, že si koncern účtuje poplatky a vedlejší náklady za využívání infrastruktury AWD. Tyto poplatky je třeba uhradit i tehdy, když není poradce úspěšný. Mimoto se často referuje o nevýhodných výpočtech provizí k tíži samostatných obchodních zástupců. Na jednotlivých pracovištích je následkem toho často enormně vysoká fluktuace a pracovníci, kteří se dostali do ekonomické závislosti, jsou z části předluženi a nacházejí se pod ohromným prodejním tlakem.

Poškození AWD 
Od března 2009 se u rakouského Verein für Konsumenteninformation (VKI) (svaz pro spotřebitelské informace) přihlásilo celkem 6500 poškozených AWD k plánované hromadné žalobě kvůli zprostředkování akcií společností Immofinanz a Immoeast, které prudce klesly v kurzu. Důvodem žaloby je výtka, že poradci AWD vychvalovali od konce 90. let akcie Immofinanz jako absolutně bezpečnou investici. V mnoha případech byly tyto akcie zřejmě uváděny jako „nemovitostní fond“ a doporučovány tak i konzervativním investorům jako výhodné zhodnocení finančních prostředků pro zajištění na stáří, přičemž termínu „akcie“ se poradci vědomě vyhýbali. Kromě toho se hovořilo o „kapitálových zárukách“ a možnost totální ztráty nebyla zmiňována. Podle VKI svědčí četnost stížností o systematických nedostatcích v organizaci poradenství AWD. Investice do akcií Immofinanz zprostředkovávala již od svého založení i česká pobočka AWD, přičemž počet poškozených se odhaduje na několik set, konkrétní číslo však AWD neuvádí. Společnost odmítá v této souvislosti jakékoli pochybení, klienti byli údajně plně informováni o rizikovosti investice a podle tvrzení generálního ředitele Martina Valacha tuto rizikovost podcenili. Z četných internetových diskuzí i zkušeností pracovníků jiných poradenských firem, na které se poškození obrátili, nicméně vyplývá, že poradenství české AWD probíhalo pravděpodobně podle stejného scénáře jako v rakouské pobočce a klienti nevěděli, že investují do akcií přes vídeňskou burzu. Pochybením společnosti AWD Česká republika při poskytování finančního poradenství se zabývala i Česká národní banka, která jí v roce 2011 udělila pokutu ve výši 750 000 Kč.

V Německu se nespokojenost s poradenstvím AWD týká především vysoce rizikových investic do uzavřených nemovitostních fondů. V březnu 2011 sdělila nadace Warentest, že se počet nespokojených klientů AWD nepohybuje v rozsahu promile, jak tvrdí Carsten Maschmeyer, dlouholetý předseda představenstva holdingu. Nadace Warentest má k dispozici seznam AWD, podle kterého utrpělo s uzavřenými nemovitostními fondy Capital Konsult ze Stuttgartu ztrátu „přes 34 000 klientů AWD“. Styky s AWD, především s jejím bývalým šéfem Carstenem Maschmeyerem, se staly osudnými i německému prezidentu Christianu Wulffovi, který byl dne 17.2.2012 nucen rezignovat na svoji funkci z důvodu ztráty důvěry voličů. Již delší dobu čelil podezření, že zneužíval svého postavení šéfa zemské vlády v Dolním Sasku v letech 2003 až 2010 ve prospěch Carstena Maschmeyera a snažil se působit na média, aby neinformovala o některých kauzách.

Reference

Externí odkazy 
 
 AWD Česká republika s.r.o.
 AWD Holding A.G.
 RENTIA divize společnosti Česká republika s.r.o.
 Kritika AWD
 AWD-Swiss Life - Nové jméno, staré metody
 AWD – Přemrštěné provize a poškození klienti 

Finance
Poradenství